Strle ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Strle (1915–2003), slowenischer Theologe
 Terry Strle, Bürgermeisterin von Fairbanks, Alaska